VTP může znamenat:
 VLAN Trunking Protocol – síťový protokol
 Venturi Transport Protocol – síťový protokol
 zkratka pro vědeckotechnický park
 VTP-100 – typ vojenských padáků
 zkratka pro výchozí technickou prohlídku vlaku na železnici
 Vista Transformation Pack